Espasa puede referirse a:

 Editorial Espasa, existente entre 1860 y 1925.
 Editorial Espasa-Calpe, creada a partir de la anterior.
 Enciclopedia Espasa, publicada por las anteriores editoriales.